Las expresiones Código de Trabajo o Código de trabajo pueden referirse a:

 Código de Trabajo
 Código de Trabajo (República Dominicana)
 Código del Trabajo de Chile de 1931
 Código del Trabajo de Chile de 1994